Voorsterbeek (Noordoostpolder) - beek in de Noordoostpolder
 Voorsterbeek (Voorst) - beek en voormalige arm van de IJssel in de gemeente Voorst, Gelderland